Phenom (abgeleitet von Phänomen) steht für:

 Markenname von AMD für verschiedene Prozessoren:
 AMD Phenom
 AMD Phenom II
 AMD Phenom II (Mobil)

 Flugzeugmodelle:
 Embraer Phenom 100
 Embraer Phenom 300